Широ́ке () — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.